Кузрей — река в России, протекает по Усть-Канскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 5 км от устья реки Козуль по левому берегу. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — Верхняя Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Чарыша
Реки Усть-Канского района